Angelo Custode steht für:

Kirchen:
 Chiesa dell’Angelo Custode e delle Anime del Purgatorio alla Pacella , Neapel
 Chiesa di Santa Maria della Misericordia e Angelo Custode, Neapel
 Santi Angeli Custodi a Città Giardino in Rom

 Kapelle St. Angelo Custode in Velký Ratmírov, Tschechien

sonstige Einrichtungen:
 Oratorio dell’Angelo Custode in Palermo
 Scuola dell'Angelo Custode in Venedig von Andrea Tirali

Musik/Film:
 Il mio angelo custode von Jimmy Fontana (1960)
 Angelo il custode, Fernsehserie mit Laura Chiatti (2001)